Tun se poate referi la: 
 Tun, armă de artilerie 
 Tun sonic, dispozitiv care emite unde sonice
 Tun (calendarul maiaș) - perioadă de timp (18 cicluri winal = 360 zile)

Vezi și 
 Tunu, district din Groenlanda
 Tunul de lemn, film realizat în anul 1986 de către "MoldovaFilm" 
 Tunari (dezambiguizare)